Schizeilema nitens är en flockblommig växtart som först beskrevs av Donald Petrie, och fick sitt nu gällande namn av Karel Domin. Schizeilema nitens ingår i släktet Schizeilema och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
nitens